USS Louisville — кораблі ВМС США, названі на честь міста Луїсвілл (Кентуккі).

 USS Louisville (1861) — броненосець типу «Сіті», збудований  у 1861 році. Брав участь в громадянській війні у США. Проданий у 1868 році.
 USS Louisville (ID-1644) — пароплав «SS St. Louis», збудований у 1894 році. У 1898 році придбаний флотом і перетворений на військове транспортне судно. На службі до 1918 року, після чого повернутий власникам. У 1920 році під час переобладнання на пасажирське судно пошкоджений внаслідок пожежі. Зданий на злам у 1925 році.
 USS Louisville (CA-28) — важкий крейсер типу «Нортгемптон». На службі протягом 1931-1946 років. У 1959 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USS Louisville (SSN-724) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1986 році. У 2021 році виведений зі складу флоту, очікує на утилізацію.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни